Ägyptische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Ägyptische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Ägyptische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Ägyptische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Ägyptische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Ägyptische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)

Siehe auch:
 Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Republik, ehemalige gemeinsame ägyptisch-syrische bzw. später nur ägyptische Fußballnationalmannschaft